Gerard van Vliet (Paralympisch zwemmer), een Nederlands Paralympisch zwemmer
 Gerard van Vliet (wielrenner), een Arubaans wielrenner